Дачный — посёлок в Каргапольском районе Курганской области. Входит в состав Тагильского сельсовета.

Географическое положение 
Посёлок Дачный расположен у реки Миасс, примерно в 96 км от города Кургана.

Население

Примечания 

Населённые пункты Каргапольского района